Джон Рид (, род. 9 января 1925) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Ирландии 1961 и 1962 гг.

В составе сборной Ирландии участник двух шахматных олимпиад (1958 и 1962 гг.).

Участник международных турниров в Корке (1955 г.) и Дублине (1956 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Рида в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Рида на сайте 365Chess (партии ошибочно приписаны малоизвестному английскому шахматисту)

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад